Chasteuil est une ancienne commune française du département des Alpes-de-Haute-Provence, rattachée à la commune de Castellane en 1973.

Démographie

Administration

Personnalités de la commune 
 Imbert (Henri), personne morte en déportation.

Voir aussi 
 Clue de Chasteuil

Notes 

Ancienne commune dans les Alpes-de-Haute-Provence
Castellane